Чо-О́йю, Чововуяг, Чо-Ою́ (; непальск. चोयु, Cho Oyu; ) — гора в Гималаях. Высота над уровнем моря — 8201 м, это шестой по высоте восьмитысячник мира.

По состоянию на 2012 год на Чо-Ойю было совершено более 3100 восхождений, из 8-тысячников чаще покоряли только Эверест (более 5600 раз). Отношение общего количество смертей альпинистов к успешным восхождениям — около 1,5 %, что делает Чо-Ойю самым «безопасным» 8-тысячником мира по этому показателю.

География 
Гора Чо-Ойю находится на границе Непала с Китаем (Тибетский автономный район).

Относится к горному хребту Махалангур-Химал. Входит в состав горного массива Джомолунгма.

В нескольких километрах к западу от Чо-Ойю пролегает перевал Нангпа-Ла высотой 5716 м, покрытый льдом. Через этот перевал проходит основная торговая тропа, проложенная шерпами из Непала в Тибет. Из-за этого перевала восходители считают Чо-Ойю самым простым восьмитысячником.

Восхождение совершают со стороны Тибета, со стороны Непала очень сложная южная стена, которую покорить удалось немногим.

Вершина Чо-Ойю входит в состав национального парка Сагарматха (Непал).

События 
По состоянию на 2016 год на вершину Чо-Ойю проложено 15 различных маршрутов
 1952 — Первая рекогносцировка Эдмунда Хиллари.
 1954 — Первое восхождение, совершенное членами австрийской экспедиции 19 октября 1954 года с северо-запада Хербертом Тихи, Йозефом Йёхлером и шерпом Пазангом Дава Ламой.
 1958 — Восхождение индийской экспедиции, шерпа Пазанг Дава Лама поднялся на пик повторно. Первая гибель альпиниста на горе.
 1959 — Две альпинистки, Клод Коган из Франции и Клодина ван дер Страттен из Бельгии, и двое шерпов, Анг Норбу и Чхованг, погибли в лавине, накрывшей лагерь 4 во время неудачной международной женской экспедиции.
 1964 — Два человека из немецкой экспедиции погибло от истощения в 4-м лагере на высоте 7600 метров, доказательств подъёма представлено не было.
 1978 — Эди Коблмюллер и Алоиз Фуртнер из Австрии совершили восхождение по труднейшей юго-восточной стене.
 1983 — Райнхольд Месснер с четвёртой попытки покорил Чо-Ойю в связке с Хансом Каммерлендером и Михелем Дахером.
 1984 — Первое успешное женское восхождение чехословацкой команды — Дина Штербова и Вера Комаркова.
 1985, 12 февраля — первое зимнее восхождение поляков Мацея Бербеки и Мацея Павликовского. Через три дня на пик взошли и два других члена экспедиции — Анджей Хайнрих и Ежи Кукучка.
 1994 — Первое соло-восхождение — японец  по юго-западной стене.
 1996 — Соло-восхождение казахстанца Анатолия Букреева с севера без применения кислорода.
 2009 — Первопрохождение Дениса Урубко и Бориса Дедешко (ЦСКА Казахстана) по юго-восточной стене в альпийском стиле. Восхождение отмечено наградой Золотой ледоруб 2010 года.
 2014 — 16-летний американец Мэттью Мониц (Matthew Moniz) стал самым молодым в мире альпинистом, взошедшим на вершину Чо-Ойю
 2019 — 16-летняя австралийка Габриэль Джейн Канизай (Gabrielle Jane Kanizay) стала самой молодой в мире альпинисткой, которая поднялась на вершину Чо-Ойю

Литература 
 Herbert Tichy, Cho Oyu — Gnade der Götter, (Vienna: Ullstein 1955). «Чо-Ойю — милость богов», Москва, ФиС, 1960.
 Rainhold Messner, The Goddess of Turquoise (The way to Cho Oyu), 2007. «» (Дорога к Чо-Ойю).

Примечания

Ссылки 
 
 

Гималаи
Горы Непала
Горные вершины Китая